Зенцово — название населённых пунктов в России:
 Зенцово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Зенцово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Зенцово — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Зенцово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Зенцово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Зенцово — деревня в Фировском районе Тверской области.